Кубыз  (, ) может означать: 
 Кубыз — смычковый музыкальный инструмент татар.
 Кубыз — щипковый музыкальный инструмент сделанный из дугообразной железной проволки.